Новодевичий — название населенных пунктов в России:

Новодевичий — хутор в Волоконовском районе Белгородской области.
Новодевичий — хутор в Новоузенском районе Саратовской области.

См. также 

Новодевичье
Новодевичий монастырь
Новодевичий проезд